Ryan Pearson (basketballer), Amerikaans basketballer
 Ryan Pearson (voetballer), Australisch voetballer